Cleómenes puede aludir a:

 uno de los siguientes reyes de Esparta:
 Cleómenes I (c. 520–c. 490 a. C.);
 Cleómenes II (370–309 a. C.);
 Cleómenes III (236–219 a. C.);
 Cleómenes de Naucratis, un administrador griego;
 Cleómenes el Cínico (c. 300 a. C.), un filósofo cínico;
 Cleómenes, un escultor ateniense;
 Cleómenes Germánico, un escultor griego.